Estat de Chu, estat sobirà als territoris centrals i del sud de la Xina durant el període de Primaveres i Tardors (722-481 aC) i el període dels regnes combatents (481-221 aC)
 Unió Cristiana Històrica (neerlandès Christelijk-Historische Unie, CHU) partit polític neerlandès creat el 1908 
 Steven Chu (Saint Louis, 1948), físic i professor universitari estatunidenc
 Xu Chu (? - ~230), guerrer que va viure durant els períodes de la tardana Dinastia Han i els Tres Regnes 
 Tsu Chu, joc de pilota que es jugava a l'Àsia fa milers d'anys i que es considera el precursor del futbol
 Park Chu-Young (Daegu, Corea del Sud, 1985), futbolista professional sud-coreà
 Riu Chu